La désignation de Bayer β Sagittarii désigne deux étoiles :
 β¹ Sagittarii
 β² Sagittarii

Beta Sagittarii porte le nom traditionnel Arkab.

Situées toutes les deux dans la constellation du Sagittaire, elles ne sont séparées que de 0,36° dans le ciel terrestre. Leur alignement n'est qu'apparent : β¹ Sagittarii, de magnitude apparente 3,96, est distante de 378 années-lumière ; β² Sagittarii, de magnitude apparente 4,27, est distante de 139 années-lumière.

Noms traditionnels
 Le nom Arkab vient de l'arabe عرقوب carqūb signifiant tendon du genou.
 En chinois,  (), signifiant Fontaine céleste, fait référence à un astérisme constitué de β¹ Sagittarii, β² Sagittarii et α Sagittarii. Par conséquent, β¹ Sagittarii et β² Sagittarii elles-mêmes étaient appelées  (, la première étoile de la Fontaine céleste) et  (, la seconde étoile de la Fontaine céleste).
Ces deux étoiles Beta avec α Sgr, étaient Al Ṣuradain (ألسردين), les deux Surad, oiseaux du désert.

Références

Constellation du Sagittaire